Kulturhistorisk museum kan henvise til flere artikler:

 Kulturhistorisk museum (type) - type af museum der beskæftiger sig med kulturhistorie
 Kulturhistorisk Museum (Oslo) - i Oslo